Mordellina är ett släkte av skalbaggar. Mordellina ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tornbaggar
Mordellina